De Allokotosauria zijn een clade van vroege uitgestorven archosauromorfe reptielen uit het Midden- tot Laat-Trias, bekend uit Azië, Afrika, Noord-Amerika en Europa. Allokotosauria werd voor het eerst beschreven en benoemd toen Sterling J. Nesbitt, John J. Flynn, Adam C. Pritchard, J. Michael Parrish, Lovasoa Ranivoharimanana en André R. Wyss in 2015 een nieuwe monofyletische groep van gespecialiseerde herbivore archosauromorfen in hun analyses vonden. Allokotosauria is afgeleid van het Grieks en betekent 'vreemde reptielen' in verwijzing naar onverwachte groepering van vroege archosauromorfen met een grote diversiteit aan kenmerken die typisch worden geassocieerd met herbivoren. Nesbitt et alii (2015) definieerden de groep als een stamgebaseerd taxon bestaande uit Azendohsaurus madagaskarensis en Trilophosaurus buettneri en alle taxa die nauwer verwant zijn aan deze dan aan Tanystropheus longobardicus, Proterosuchus fergusi, Protorosaurus speneri of Rhynchosaurus articeps. Daarom omvat Allokotosauria per definitie de Azendohsauridae en Trilophosauridae, evenals de potentieel meer basale Pamelaria die dichter bij deze laatste groepen staat dan bij andere vroege archosauromorfen. Pamelaria is de vroegst bekende allokotosauriër, die dateert uit de Anisien van India. Azendohsauridae wordt momenteel vertegenwoordigd door het enige geslacht Azendohsaurus, bekend van het Ladinien tot Carnien van Afrika, terwijl trilophosauriërs vooral bekend zijn van het Carnien tot Norien van Noord-Amerika, Engeland en mogelijk Europees Rusland, hoewel een lid van de laatste groep, Variodens inopinatus, bekend is uit het Rhaetien. Volgens studies van Arctosaurus-materiaal van Cameron Island in Canada, kan de laatste een allokotosauriër zijn geweest gezien de overeenkomsten met Azendohsaurus zoals de aanwezigheid van een lamina centrodiapophysealis posterior die zich uitstrekt van de diapofyse helemaal naar het achterste onderste zijhoek van het centrum. Deze richel hangt over een diepe groef in het zijoppervlak van het centrum.

De Allokotosauria worden met name gekenmerkt door een gerimpeld zijoppervlak van de bijdrage van het voorhoofdsbeen aan de oogkas, een verbrede en haakvormige kop van het quadratum aan de achterste zijde, en een uitstekend bultje boven de gewrichtskom van het schouderblad, hoewel er andere ondubbelzinnige eigenschappen zijn die ze onderscheiden van andere vroege archosauromorfen. Hieronder is een cladogram dat de fylogenetische relaties van Allokotosauria binnen Archosauromorpha toont zoals teruggevonden door Nesbitt et alii (2015). Ezcurra (2016) vond ook een sterk ondersteunde Allokotosauria met dezelfde topologie (inclusief alleen Pamelaria, Azendohsaurus madagaskarensis en Trilophosaurus buettneri in zijn analyse), maar merkte op dat Pamelaria bijna net zo waarschijnlijk een basale azendohsauriër vertegenwoordigt.

Sengupta et al. (2017) beschreef een nieuwe azendohsauriër en herstelde Pamelaria als een azendohsauriër.

Pritchard en Nesbitt (2017) vonden steun voor de opname van Kuehneosauridae in Allokotosauria.

Uitgestorven reptielen